Объединение «Боротьба» () — леворадикальная марксистская общественная организация на Украине, активная в 2012-2014 годах.

Учреждение организации 
Создание Объединения «Боротьба» () было инициировано на собрании оргкомитета 2 мая 2011 года. Участники Оргкомитета избрали Рабочую группу в составе 20 человек. Основу новой организации составили несколько политических групп на Украине, в частности — часть членов Организации марксистов, группы бывших членов Ленинского коммунистического союза молодёжи Украины и КПУ, не согласных с политикой руководства этих организаций, участники движения Молодёжь против капитализма, молодёжного клуба «Искра», Всеукраинского союза рабочих, Молодёжного объединения «Че Гевара», а также отдельные активисты.

Собрание Оргкомитета, на котором присутствовало около сорока человек из разных регионов страны, положило начало строительству организации. Впоследствии были созданы региональные отделения в Киеве, Киевской области, Донецке, Днепропетровске, Крыму, Виннице, Запорожье, Луганской области, Кривом Роге и ряде других городов Украины.

Учредительный съезд состоялся 30 апреля 2012 года.

Идеологические основы 

В Проекте «Манифеста» Объединения говорится, что организация стоит на позициях «революционного марксизма», а её важнейшей задачей станет «демаргинализация левой идеи, путём возвращения марксистской методологии раскрытия сути современных социальных процессов в политическое пространство Украины». Проект также указывает, что создаваемая организация «будет строиться на принципах антикапитализма, интернационализма, антифашизма, политического радикализма и борьбы за гендерное равенство».

Необходимость создания новой левой организации на Украине обосновывается тем, что «созданные в 90-е годы официальные левые партии переживают сегодня глубочайший кризис». По мнению членов «Боротьбы»:

Члены Объединения «Боротьба» в ряде публикаций и публичных выступлений подвергли резкой критике вхождение Коммунистической партии Украины в правящую коалицию с Партией Регионов. Впоследствии, впрочем, Боротьба солидаризировалась с Коммунистической Партией Украины, в первую очередь с её рядовым активом, продолжая критиковать руководство.

Критика украинского капитализма 
Объединение «Боротьба» критикует восстановление частной собственности и капиталистических отношений на Украине, считая, что эти процессы принесли «процветание ничтожной прослойке людей», но стали «настоящей катастрофой для народного большинства». По мнению участников инициативы, Украина оказалась встроена в мировую экономическую систему в качестве страны периферийного капитализма, превратившись в рынок сбыта товаров из развитых стран и источник дешевой рабочей силы.

Объединение «Борьба» отрицает возможность модернизации экономики Украины и общества в целом, при условии сохранения рыночной экономики:

Деятельность 
Организация принимала участие в кампаниях против проекта Жилищного кодекса.

В 2011 году участвовала в альтернативной первомайской демонстрации в Киеве совместно с рядом других леворадикальных организаций и профсоюзов.

После Евромайдана 
«Боротьба» изначально выступала с жесткой критикой Майдана, затем участвовала в Антимайдане , в частности в Харькове и Одессе. Член «Боротьбы» Андрей Бражевский погиб в одесском Доме профсоюзов во время трагедии 2 мая 2014 года. Другой член организации из Одессы, Владислав Войцеховский был обвинён в создании террористической ячейки. После нескольких месяцев в СИЗО, власти ДНР обменяли его на украинских военных.

В ноябре 2014 активисты организации были задержаны в Молдавии по подозрению в подготовке массовых беспорядков против правой правящей коалиции накануне парламентских выборов.

К настоящему моменту деятельность «Боротьбы» фактически прекратилась; её руководитель Сергей Киричук выехал в Берлин, где стал помощником депутата Бундестага, а некоторые рядовые члены скрылись на неподконтрольных Украине территориях.

Критика 
Многие украинские левые организации, в первую очередь анархисты, обвиняли организацию «Боротьба» в сотрудничестве с пророссийскими консервативными и ультраправыми силами, отказывая ей в принадлежности к левому движению. В марте 2014 года было опубликовано соответствующее обращение, под которым подписался ряд организаций, в частности Прямое действие, Автономный союз трудящихся, Анархистский чёрный крест (Киев), социалистическое объединение «Левая оппозиция». Большинство леворадикальных организаций Украины отказались от любой формы сотрудничества и взаимодействия с «Боротьбой», считая ту сталинистской и пророссийской.

Многие претензии в адрес этой организации были сведены в статью «От мелких мошенников до убийц. Очерк о политической эволюции сталинистов на примере организации Боротьба», авторство которой приписывают Александру Володарскому. Среди всего прочего, лидера одесской «Боротьбы» Алексея Албу обвиняют в том, что именно он повел людей в Дом Профсоюзов 2-го мая. Опубликованный архив взломанной почты Владислава Суркова (т. н. «Surkov leaks») указывал на платное сотрудничество некоторых руководителей организации с Центром политической конъюнктуры России, близким к Администрации президента РФ.

Примечания 

Политические организации Украины